OT je lahko:
 vojaška kratica, ki označuje Oklepni transporter.
 Operating Thetan